Anne auf Green Gables bzw. Anne of Green Gables bezeichnet:

 Anne auf Green Gables (Buch), einen Jugendroman von 1908
 Anne auf Green Gables (Fernsehserie), eine Fernseh-Miniserie von 1985
 Anne auf Green Gables – Reise in ein großes Abenteuer, einen Zeichentrick-Spielfilm von 2005
 Anne auf Green Gables (2016), einen Fernsehfilm von 2016

 Anne of Green Gables (1919), einen Stummfilm von 1919
 Anne of Green Gables (1934), einen Spielfilm von 1934
 Anne of Green Gables (1972), eine Fernseh-Miniserie von 1972
 Anne with an E, eine Fernsehserie von 2017.

Siehe auch: 
 Anne mit den roten Haaren, eine japanische Animeserie